Sea Quest heißen:
 Sea Quest (Bohrplattform), versenkt 1980
 SeaQuest DSV, Fernsehserie